Une Parisienne est une habitante de la ville de Paris. Le nom peut également faire référence à :

Titres d'œuvres 
 La Parisienne, chanson de Casimir Delavigne (1830) ;
 La Parisienne, tableau d’Auguste Renoir (1874) ;
 La Parisienne, comédie d’Henry Becque (1885) ;
 La Parisienne, téléfilm français de Jean Kerchbron (1967) ;
 La Parisienne, chanson de Marie-Paule Belle (1976) ;
 La Parisienne, bande dessinée française de Jean-Pierre Gibrat et Jacky Berroyer (1983) ;
 La Parisienne, chanson de Christophe Maé (2016) ;
La Parisienne, livre d'Ines de La Fressange et Sophie Gachet (nouvelle édition 2019).

Presse 

 La Parisienne, journal littéraire et artistique, édité par Eugénie Poujade (1865-1867) ;
 La Parisienne, revue littéraire mensuelle ayant paru de 1953 à 1958 ;
 La Parisienne, supplément mensuel féminin du journal Le Parisien.

Autres 
 Parisienne, un stéréotype féminin de la jeune femme habitant Paris ;
 La Parisienne, une course à pied parisienne réservée aux femmes et créée en 1997 ;
 La Parisienne, fresque minoenne du palais de Knossos, en Crète ;
 La Parisienne, chaîne de magasins ;
 Parisienne ou baguette parisienne, une variante de la baguette (pain) ;
 Parisienne, une variété de noyer commun ;
 Parisienne, autre nom du jeu de boule parisienne ;
 Parisienne, nom donné à un corps 5 points Didot.

Voir aussi 
 Parisienne, marque de cigarettes suisses créée en 1887 et rachetée par British American Tobacco ;
 Parisienne, parfum de la maison Yves Saint Laurent créé en 2009 ;
 Les Parisiennes, série humoristique du dessinateur Kiraz, publiée dans Jours de France ;
 Une cuillère à pommes parisienne aussi appelée cuillère parisienne et vulgairement cuillère à melon, ustensile de cuisine permettant d'obtenir des boules de fruits ;
 Une paroi parisienne, type de mur de soutènement.

Homonymie de titre